Elitserien 2008/2009 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2008/2009
Elitserien i bordtennis för damer 2008/2009
Elitserien i handboll för herrar 2008/2009
Elitserien i handboll för damer 2008/2009
Elitserien i innebandy för damer 2008/2009
Elitserien i bandy 2008/2009
Elitserien i ishockey 2008/2009
Elitserien i volleyboll för herrar 2008/2009
Elitserien i volleyboll för damer 2008/2009